Alsóbodok (1899-ig Bodok, szk. Dolné Obdokovce), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Felsőbodok (1899-ig Nagy-Bodok, szk. Horné Obdokovce), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nagytapolcsányi járás
Pusztabodok, (szk. Bodok), Felsőbodok része
Sepsibodok (rom. Bodoc), Románia, Kovászna megye

Bodok-hegy vagy Bodoki-havasok
Bodok-hegység

Lásd még: Kisbodak, Nagybodak